Манья́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маньяни, Андреа (род. 1971) — итальянский кинорежиссёр.
 Маньяни, Анна (1908—1973) — итальянская актриса.
 Маньяни, Аурелио (1856—1921) — итальянский кларнетист и композитор.
 Маньяни, Маргерита (род. 1987) — итальянская легкоатлетка.
 Маньяни, Мирела (род. 1976) — албанская и греческая легкоатлетка, метательница копья.
 Маньяни, Октовианус (род. 1990) — индонезийский футболист.
 Маньяни, Паоло (род. 1926) — епископ Римско-Католической церкви.
 Маньяни, Франко (род. 1934) — итало-американский художник-самоучка.